Качающий подшипник («пьяный подшипник»; встречается также некорректное название качающийся подшипник) — это механизм, используемый в машиностроении для преобразования движения вращающегося вала в возвратно-поступательное движение приводимой втулки параллельно оси вала. Ближайший аналог — механизм планшайба-стержни.

Конструкция 
Вал имеет проточку, выполняющую функцию внутреннего кольца подшипника. Плоскость, в которой расположена эта проточка, находится под углом к оси вала. Наружное кольцо подшипника имеет рычаг, расположенный в плоскости подшипника на прямой, проходящей через центр вращения и точку крепления рычага к наружному кольцу подшипника. Рычаг может совершать движения только в плоскости, проходящей через ось вала, так как свободный конец рычага заведён в приводимую втулку, движение которой внутри определённого отрезка, параллельного оси вала, обеспечивается тем или иным способом другими элементами конструкции.

Число возвратно-поступательных движений прямо пропорционально числу оборотов. Амплитуда движений прямо пропорциональна углу отклонения плоскости подшипника от перпендикуляра к оси вала и прямо пропорциональна длине рычага.

Применение 
Широкое распространение качающий подшипник получил в механизме перфораторов линейной компоновки (в перфораторах угловой компоновки его функцию выполняет КШМ, преобразующий вращательное движение вала в возвратно-поступательное движение в плоскости, перпендикулярной оси вала).

Другие способы преобразования вращательного движения в прямолинейное 

 Механизм Чебышёва
 Механизм Хойкена
 Механизм Липкина — Посселье
 Механизм Ватта
 Механизм Саррюса
 Шотландский механизм
 Механизм планшайба-стержни
 Кулачковый механизм
 Кривошипно-шатунный механизм

Ссылки 

 Преобразование вращательного движения в прямолинейное

Примечания 

Подшипники
Механические передачи